Presto steht für:

Kunst und Kultur
 Presto (Album), ein Album der Band Rush
 Presto (Band), eine australische Rockband der 1990er Jahre
 Presto (Film), einen Kurzfilm von Pixar 
 Presto (Musik), eine Tempobezeichnung in der Musik
 Presto (Rapper), ein deutscher Rapper

geografische Orte
 Presto (Bolivien), eine Ortschaft in der Provinz Jaime Zudáñez, Bolivien
 Municipio Presto, einen Landkreis in der Provinz Jaime Zudáñez, Bolivien

Verkehrswesen
 Presto (Fahrradmarke), eine niederländische Fahrradmarke
 Presto (Radsportteam), deutsches professionelles Radsportteam
 Presto-Werke, ehemaliger Hersteller von Fahrrädern, Personen- und Nutzfahrzeugen
 Rinspeed Presto, ein Konzeptfahrzeug
 Presto Card, eine elektronische Fahrkarte

Computertechnik
 ein Schnellstart-Linux, siehe Xandros #Presto
 Presto (DeltaRPM), eine Erweiterung für das Paketmanagement-System Yellowdog Updater, Modified (yum)
 Presto, eine Animationssoftware von Pixar Animation Studios
 Presto (Software), die vormalige Rendering-Engine des Webbrowsers Opera
 Presto Studios, ein Unternehmen im Bereich der Computerspielentwicklung
 Presto (Software), von Facebook entwickelte SQL query engine unter open source-Lizenz.

Presto ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Presto (* 1963), philippinischer Geistlicher, Bischof von San Fernando de la Union

Siehe auch:
 Fa Presto
 Præstø